ZMD: Zombies of Mass Destruction (komiks) – seria komiksów
 ZMD: Zombies of Mass Destruction (film) – amerykański film z 2009

Zobacz też